Вишњик може да се односи на:

 Вишњик, воћњак засађен дрветом вишње

или

 Вишњик (драма), драма Антона Чехова

или

 Вишњик (Модрича), градско насеље Модриче, општина Модрича, Република Српска, БиХ
 Горњи Вишњик, насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Доњи Вишњик, насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ